Јован Осмајлић (Иванград, 20. јун 1948) српски је глумац.

Филмографија 

|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1975. || Синови  || Убица у возу
|-
| 1979. || Јоаким || Синиша
|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1981. || Кумови || 
|-
| 1982. || Венеријанска раја || убица
|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1990. || Иза зида || пандур
|-
| 1994. || Рођен као ратник || Гинтер
|-
| 1997. || Балканска правила || убица
|-
| 1998. || Досије 128 || 
|-
| 1998. || Никољдан 1901. године || 
|-
| 1998. || Купи ми Елиота || 
|-
| 1999. || Нож || 
|-
| 1999. || Бело одело || 
|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2001. || Апсолутних сто || 
|-
| 2005. || Ивкова слава || црногорац
|-
| 2005. || Made in YU || 
|-
| 2007. || Клопка || човек на гробљу
|-
| 2007. || Одбачен || покераш
|-
| 2008. || Вратиће се роде || Вучић
|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010.-те
|-
| 2010. || Ма није он такав || 
|-
| 2012. || Војна академија (ТВ серија) || сељак
|-
| 2012. || Монтевидео, Бог те видео! (ТВ серија) || коцкар
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1948.
Беранци
Српски глумци
Срби у Црној Гори